CET este un acronim care se poate referi la:

 CET 500, calculator românesc
 C.E.T., cartier în Constanța
 Ora Europei Centrale, în limba engleză Central European Time
 Centrală Electrică de Termoficare, tip de termocentrală
 CET Turceni
 CET Rovinari
 CET Craiova
 CET Govora
 CET Iernut